Millestbäcktjärn kan syfta på:
Millestbäcktjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Millestbäcktjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn